Olga Danilović ha vinto la prima edizione del torneo battendo in finale Anastasia Potapova col punteggio di 7-5, 61-7, 6-4.

Teste di serie 

  Julia Görges (quarti di finale)
  Dar'ja Kasatkina (secondo turno)
  Anastasija Sevastova (quarti di finale, ritirata)
  Kateřina Siniaková (primo turno)

  Aljaksandra Sasnovič (semifinale)
  Irina-Camelia Begu (ritirata)
  Alizé Cornet (primo turno)
  Kaia Kanepi (secondo turno)

Qualificate 

  Valentini Grammatikopoulou (primo turno)
  Valentina Ivachnenko (quarti di finale)
  Deborah Chiesa (primo turno)

  Varvara Flink (secondo turno)
  Martina Trevisan (primo turno) 
  Paula Badosa Gibert (primo turno)

Lucky loser 

  Irina Bara (secondo turno)

  Olga Danilović (campionessa)

Wildcard 

  Antonia Lottner (primo turno)

  Anastasija Potapova (finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Moscow River Cup 2018